Маур () — коммуна в Швейцарии, в кантоне Цюрих.

Входит в состав округа Устер. Население составляет 9080 человек (на 31 декабря 2007 года). Официальный код — 0195.

См. также 
 Бинц (Маур)

Ссылки 
 Официальная страница